Miejsca w Rumunii
 Livezile – gmina w okręgu Alba
 Livezile – wieś w okręgu Alba, w gminie Livezile
 Livezile – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Vizantea-Livezi
 Livezile – gmina w okręgu Bistrița-Năsăud
 Livezile – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Livezile